Cladosporiella är ett släkte av svampar. Cladosporiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cladosporiella